Промы́шленная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Промышленная улица — улица в Минске.
Промышленная улица — улица в Березино

Казахстан 
 Промышленная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Промышленная улица — улица в Апатитах.
 Промышленная улица — улица в Барнауле.
 Промышленная улица — улица в Белгороде.
 Промышленная улица — улица в Краснодаре.
 1-я Промышленная улица — прежнее (в 1959—1965 гг.) название улицы Менделеева в Курске.
 Промышленная улица — улица в Липецке.
 Промышленная улица — улица в Москве.
 Промышленная улица — улица в Новосибирске.
 В Санкт-Петербурге:
 Промышленная улица — улица в Кировском районе.
 Промышленная улица — улица в Колпине.
 Промышленная улица — улица в Пушкине.
 Промышленная улица — улица в городе Тюмени.
 Промышленная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Промышленная улица — улица в Донецке.
 Промышленная улица — улица в городе Запорожье.
 Промышленная улица — улица в Одессе.
 Промышленная улица — улица в Симферополе.
 Промышленная улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Промышленный переулок (значения)
 Промышленный проезд
 Индустриальная улица